Ким Дмитриевич Тесаков (; 20 февраля 1936, Червень, Минская область — 19 декабря 2018) — советский и белорусский композитор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь (1998).

Биография 
Окончил Гомельское музыкальное училище. В 1965 окончил Новосибирскую консерваторию (класс композиции Г. Н. Иванова). В 1966—1968 гг. преподавал в Белорусской консерватории и Музыкальном училище в Минске. В 1969—1971 гг. — заведующий редакцией музыкальной литературы издательства «Беларусь». С 1972 г. — преподаватель средней специальной музыкальной школы при Белорусской консерватории.

Член Союза композиторов СССР с 1967 г.

Семья 
Отец — Дмитрий Семёнович Тесаков (ум. 12 июня 1946).
Мать — Ада Казимировна Яршевская.

Творчество 
Музыке К. Тесакова свойственны масштабность образно-драматургического обобщения, опора на народно-песенные традиции, философская глубина. Известен как разработчик оригинального жанра радиооперы.

Избранные сочинения 

 Радиооперы:
 Багряная заря (по мотивам романов И. Мележа «Люди на болоте» и «Дыхание грозы», 1978)
 Полынь — трава горькая (по мотивам повести А. Осипенко «Жито», 1987)
Для солистов, хора и симфонического оркестра:
 оратории:
 Мы — белорусы (сл. Я. Купалы, П. Панченки, М. Танка, 1968)
 Хатынь (сл. Ф. Жички, 1974)
 Ленин думает про Белорусь (сл. Г. Буравкина, 1984)
 кантаты:
 Путь к звёздам (сл. Л. Пановой, П. Дариенко и Л. Васильевой, 1963)
 Всегда с Лениным (сл. И. Волобуевой, 1969)
Для симфонического оркестра:
 симфонии: I (1966, 2-я ред. 1974), II Памяти Веры Хоружей (1967, 2-я ред. 1970)
 картина «Тарас на Парнасе» (1967)
 Белорусская увертюра (1968)
 пионерская сюита «Зарница» (1973)
Для цимбал и оркестра
 концерты: I (1974, вариант с оркестром белорусских народных инструментов), II (1986)
 струнные квартеты: I (1967), II (1972), III (1973), IV (1976), V (1979), VI (1980), VII (1982)
Для скрипки, альта и виолончели
 Трио (1961)
Для скрипки, виолончели и фортепиано
 Юношеское трио (1983)
Для скрипки и фортепиано
 Соната-поэма (1963)
Для скрипки
 Альбом юного скрипача (сборник, 1976)
Для виолончели и фортепиано
 Акварели (1976)
 Урок музыки (1985)
Для кларнета и фортепиано
 Соната-поэма (1983)
Для гобоя и фортепиано
 Соната-поэма (1983)
Для гобоя
 Концерт (1965)
Для флейты и фортепиано
 К духовному : Сюита (2008)
Для контрабаса и фортепиано
 Партизанские фрески (1980)
Для трубы и фортепиано
 Соната-поэма (1983)
 Пять пьес (in В; концертно-педагогический репертуар для музыкальных училищ и консерваторий, 2006)
Для цимбал и фортепиано
 Драматическая пьеса, Рябиночка (1972)
 Лирический экспромт (1974)
 Адажио и Престо (1977)
 Праздничная фантазия (1978)
Для духовых инструментов и фортепиано
 Дударик (1980)
Для деревянных духовых инструментов и фортепиано
 Поющий рожок (1982)
Для альт-саксофона и фортепиано
 две пьесы (2009)
Для оркестра белорусских народных инструментов
 Минская сюита (1968, переложение для симфонического оркестра 1972)
 Драма-сюита (1971)
 увертюра-фантазия «Белорусские вечерки» (1975)
 Симфониетта (1980)
Для фортепиано
 циклы «Белорусские сувениры» (1974)
 четыре пьесы (в 4 руки; 2009)
 Песні дажынак : Сюита (10 пьес в 4 руки, 2010)
Для смешанного хора без сопровождения — циклы
 Мужество сердца (сл. Л. Ошанина, 1966)
 Триптих (сл. A. Ставера и В. Лукши, 1970)
 Из белорусской народной поэзии (сл. народные, 1971)
Для детского хора
 Смешные песенки (сл. К. Чуковского, 1973)
 Смешинки : Сюита a cappella (сл. К. Чуковского, 2007)
Для голоса и фортепиано
 циклы:
 романсы на сл. Г. Вяткина (1960)
 Земля моя (сл. М. Танка, 1966)
 песни
 Дай руку, брат (сл. Г. Яковлева, 1962)
 Всем на планете (сл. С. Кирсанова, 1966)
 Товарищ Теодоракис (сл. М. Ясеня, 1967)
 Свитязанка (сл. И. Скурко, 1968)
 Рута-мята (сл. С. Гаврусова, 1968)
 На площади Победы тишина (сл. Б. Ганкина, 1968)
 Край мой белорусский (сл. Н. Гилевича, 1968)
 Внуки Миная (сл. М. Ясеня, 1968)
 Комсомольские костры (сл. И. Скурко, 1968)
 С именем Ильича (сл. М. Танка, 1969)
 Принеманский край (сл. В. Шимука, 1970)
 Моя Белорусь (сл. В. Лукши, 1970)
 Брестский монумент (сл. А. Деружинского, 1971)
 Мы считаем своим, комсомольским (сл. Б. Брусникова, 1971)
 Песня о верных ленинцах (сл. Л. Ошанина, 1974)
 Два поля (сл. А. Вертинского, 1975)
 Ты моя единственная (сл. В. Шимука, 1983)
 Фронтовые подруги (сл. В. Шимука, 1984)
 Ветераны (сл. М. Матусовского, 1985)
 Пламя белых подснежников (сл. И. Акшевского, 1985)
 Чаровница (сл. Ф. Гуриновича, 1986)
 обработка белорусской народной песни «Реченька» (1965)
Музыка к драматическим спектаклям
 «Золотой конь» Я. Райниса (1972)
 «Дед и журавль» B. Вольского (1973)
 «Спасибо, большое спасибо» А. Вертинского (1974)
 «Скажи своё имя, солдат» А. Вертинского (1975)
 «До третьих петухов» В. Шукшина (1976)
 «Огниво» Е. Сперанского по сказке Г. Андерсена (1976)
 «Золушка» по сказке Ш. Перро (1978)
Музыка к кинофильмам, в том числе
 «Демьянова уха» (1972)
 «Родная земля» (1972).

Награды 
 лауреат Всесоюзных конкурсов
 Заслуженный деятель искусств Беларуси (1998)
 Республиканская премия им. В. Витки
 почётный гражданин г. Червеня.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Новосибирской консерватории
Преподаватели Белорусской академии музыки
Члены Союза композиторов СССР
Заслуженные деятели искусств Республики Беларусь
Почётные граждане Червеня
Члены Белорусского союза композиторов